Synogdoa är ett släkte av fjärilar. Synogdoa ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tofsspinnare
Synogdoa